Haging ist der Name folgender Orte:

 Haging (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern

 Haging (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Haging (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Haging (Gemeinde Pattigham), Ortschaft von Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Haging (Gemeinde Seekirchen), Ortschaft von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg